Matazonellus är ett släkte av kräftdjur. Matazonellus ingår i familjen Scleropactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Matazonellus